Фогельсберг () может означать:

 Фогельсберг — горы в федеральной земле Гессен, Германия.
 Фогельсберг (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Фогельсберг (район) — район в Германии, в земле Гессен.
Фамилия
 Фогельсберг, Бенедикт (1786—1854) — шведский скульптор.